Лас Тортолитас има више значења:

 Лас Тортолитас (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Тортолитас (Емпалме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Тортолитас (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Тортолитас (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику